Шало́нн-сюр-Луа́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 290 км на південний захід від Парижа, 65 км на схід від Нанта, 21 км на південний захід від Анже.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2716 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 6470,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Шалонн-сюр-Луар на сайті французького Національного інституту географії
 Шалонн-сюр-Луар на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Шалонн-сюр-Луар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мен і Луара
Світова спадщина у Франції